Militair
 M-klasse, een scheepsklasse van mijnenvegers bij de Nederlandse marine.
 M-klasse, een scheepseklasse van Britse torpedobootjagers uit de Eerste Wereldoorlog.
 M-klasse, een scheepsklasse die één Amerikaans onderzeeboot omvat.
 M-klasse, een scheepsklasse die vier schepen omvatte.
 Karel Doormanklasse of M-klasse, een scheepsklasse bij onder meer de Belgische en Nederlandse marine.
 L- en M-klasse, een scheepsklasse van Britse torpedobootjagers uit de Tweede Wereldoorlog.

Transport
 Mercedes-Benz M-Klasse, een SUV van Mercedes-Benz.